Curver ou Curvér est un nom propre qui peut faire référence à :

Pseudonyme 

  (1976-), de son vrai nom Curver Thoroddsen, musicien islandais, membre du duo  ;
 , de son vrai nom Barney Pelty (1880-1939), joueur américain de baseball.

Oronyme 
 , montagne suisse située dans le district de Hinterrhein et le canton des Grisons ;
 , montagne suisse située dans le district d'Albula et le canton des Grisons ;
 Piz Curvér, montagne suisse de la chaîne de l'Oberhalbstein, dans le canton des Grisons.

Divers 
 , entreprise néerlandaise basée à Rijen aux Pays-Bas, spéciatisée dans la fabrication d'articles ménagers en plastique de la marque Curver.